Хеккинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хеккинг, Дитер (род. 1964) — немецкий футболист и тренер. 
 ван Хеккинг Коленбрандер, Гюс (1887—1945) — нидерландский футболист, игравший на позиции защитника.